Een verkeersweg:
 N570 (België)
 N570 (Frankrijk)
 N570 (Nederland), zie Provinciale weg 570

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing